Puchar Króla Tajlandii 1968 – pierwsza edycja Pucharu Króla Tajlandii, która odbyła się w dniach od 20 listopada do 2 grudnia w Bangkoku. Pierwszym zwycięzcą w historii turnieju zostawała reprezentacja Indonezji, która w finale pokonała Birmę 1:0.

Uczestnicy 
  Birma 
  Indonezja 
  Laos 
  Malezja 
  Singapur 
  Tajlandia

Runda wstępna

Faza Grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

MISTRZ SEZONU 1968:

Indonezja
PIERWSZY TYTUŁ

Bibliografia 
 King's Cup 1968 (Bangkok, Thailand), rsssf.com, [dostęp: 25 listopada 2017].

1968 w piłce nożnej
Puchar Króla Tajlandii
Sport w Bangkoku
Tajlandia w XX wieku
1968 w Azji